Le championnat de France amateur est l'appellation de compétitions sportives, regroupant des équipes ou des individus français amateurs, et visant à désigner parmi eux un champion de France :
 
 Championnat de France amateur 2 de football
 Championnat de France amateur de cyclisme sur route